

Список самых населённых городов  
Ниже приводится таблица самых густонаселённых городов или городских районов в истории в соответствии с четырьмя источниками. Полужирным шрифтом выделены названия городов, которые фигурируют во всех четырёх источниках.

См. также 
 Самые населённые городские агломерации
 
 
 Список крупнейших городов Европы в истории

Примечания

Ссылки 
 Top Ten Cities Through History, animation showing the ten largest cities throughout history according to Chandler

Урбанистика
Историческая география
Списки городов
Демографические списки
Сравнительные списки